Fernández Flórez kan syfta på:

 Isidoro Fernández Flórez (1840–1902), spansk författare
 Wenceslao Fernández Flórez (1885–1964), spansk författare
 Darío Fernández Flórez (1909–1977), spansk författare